Fenghuang Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Fenghuang (köping i Kina, Chongqing), 
 Fenghuang (köping i Kina, Hubei), 

Robotskapade Kinaförgreningar